Nikolai Semaschko ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Semaschko (1874–1949), russischer Mediziner, Revolutionär und Politiker 
 Nikolai Wladimirowitsch Semaschko (1907–1976), sowjetischer Basketballfunktionär